Il existe plusieurs familles de Malet, ayant porté ou portant ce nom.

Famille de Malet de Graville (Normandie) 
La famille de Malet, seigneurs de Graville, en Normandie, s'est éteinte au .

Famille de Malet de la Jorie et de Roquefort (Périgord) 
La famille de Malet (La Jorie et Roquefort), originaire du Périgord, est d'extraction chevaleresque (1375).
Elle s'est dite issue de la famille de Malet de Graville, mais « rattachement non prouvé à l'ancienne maison normande Malet de Graville dont ils portent les armes ».
Elle comparut à Castelmoron en 1789 et était représentée au début du  par Oscar de Malet de Roquefort.

Famille de Malet (Périgord) 
La famille de Malet est originaire de Sorges et de Périgueux, où elle exerçait des fonctions de notaire, lieutenant de juridiction, avocat, consul, sous l'Ancien Régime. Elle acquit une charge anoblissante au parlement de Bordeaux en 1787 (charge graduelle inachevée).

Famille titrée baron d'Empire en 1809, titre confirmé en 1816.

Famille de Malet de Coupigny (Artois) 
La famille de Malet de Coupigny, seigneurs de Coupigny-lès-Béthune, en Artois, d'extraction chevaleresque 1342, comte d'Henu en 1722 et comte de Malet de Coupigny en 1765, est subsistante.

Références 

Liste de familles nobles françaises homonymes